Gora Ida (razločitev)
Gora Ida, v grški mitologiji se lahko nanaša na katero koli od dveh gora, ki veljata za svete:
Gora Ida (Kreta)
Gora Ida (Turčija) ali Frigijska Ida

Gora Ida se lahko nanaša tudi na:

Gore
Gora Ida (Antarktika)
Gora Ida (Britanska Kolumbija), Kanada
Gora Ida (Kolorado), ZDA
Gora Ida, Tasmanija, Avstralija, najprej se je povzpela skupina, ki je vključevala Evelyn Temple Emmett
Gora Ida, Heathcote, Viktorija

sorodna imena
Ida Ridge, AKA Mount Ida, erodiran stožec iz pepela v vzhodno-osrednji Britanski Kolumbiji v Kanadi

Mesta
Avstralija
Mount Ida, zahodna Avstralija, zapuščeno mesto

Nova Zelandija
Mount Ida (novozelandsko electorate), skupnost in volilno telo

Združene države Amerike
Mount Ida, Arkansas
Mount Ida (Davenport, Iowa), soseska, ki meji na zgodovinsko okrožje Prospect Park
Mont Ida, Kansas
Mount Ida, Wisconsin, mesto
Mount Ida (community), Wiscons]], nekorporirana skupnost v mestu
Mount Ida Plantati]], nekdanji nasad v okrožju Talladega, Alabama
Mt Ida (Ellicott City, Maryland), zgodovinski dom
Mount Ida (Scottsville, Virgini]], zgodovinski dom

Druge uporabe 
Mount Ida College, Newton, Massachusetts
Zlati rudnik Mount Ida, rudnik zlata v Zahodni Avstraliji